Sagenomella — рід грибів родини Trichocomaceae. Назва вперше опублікована 1978 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Sagenomella відносять 14 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 

 Gams, W. 1978. Connected and disconnected chains of Phialoconidia and Sagenomella gen.nov. segregated from Acremonium. Persoonia. 10(1):97-112 — P.100

1978 у науці